Густав, власне Ґустав, також Гюстав або Ґюстав, Густаф або Ґустаф (, , , ) — чоловіче ім'я шведського походження.

Відомі носії:
 Густав Адольф (герцог Вестерботтенський)
 Густав Холст
 Королі Швеції
 Густав I Ваза (1523–1560)
 Густав II Адольф Ваза (1611–1632)
 Густав III (1771–1792)
 Густав IV Адольф (1792–1809)
 Густав V (1907–1950)
 Густав VI Адольф (1950–1973)
 Густав Адлерфельд (1671–1709) — шведський воєнний історик
 Густав Блідстрем () — шведський гобоїст та композитор
 Густав Гусак(, 1913–1991) — останній президент Чехословаччини
 Гюстав Доре (, 1832–1883) — французький гравер, ілюстратор та живописець
 Густав Ейфель (, 1832–1923) — французький інженер-будівельник і архітектор
 Густав Ернесакс (, 1908–1993) — естонський композитор, хоровий диригент
 Густав Клімт (, 1862–1918) — австрійський художник і графік
 Густав Курбе (, 1819–1877)- французький живописець, скульптур, графік
 Густав Людвіг Герц (, 1887–1975) — німецький фізик, лауреат Нобелівської премії 1925 року
 Густав Майрінк (; 1868 —1932) — письменник-експресіоніст, драматург, перекладач, банкір
 Густав Малер (, 1860–1911) австрійський композитор і диригент
 Густав Роберт Кірхгоф (, 1824–1887) — фізик XIX століття
 Густав Фехнер (; 1801–1887) — німецький фізик, філософ, засновник психофізики
 Гюстав Флобер (; 1821–1880) — французький письменник
 Густав Ціріц (1872–1920) — український військовий діяч, генерал-майор, начальник штабу Української галицької армії
 Густав Шефер (, 1988) — барабанщик, один із членів гурту «Tokio Hotel»
 Густав Шперер (;1822-1895) — німецький астроном

Інше
 Ураган Густав

Див. також 
 Густаф (значення)

Чоловічі імена